Roti eller Róti kan syfta på:

 Roti – ett ojäst, indiskt tunnbröd, se Chapati
 Roti canai – en sorts indisk-influerat flatbröd eller pannkaka som äts i Malaysia och Indonesien
 Róti – en udde i Grekland
 Roti Chüe – en bergstopp i Schweiz

Se även
 Pulau Roti
 Roti Point